Franciaország
Saint-Père, település Ille-et-Vilaine megyében
Saint-Père, település Nièvre megyében
Saint-Père, település Yonne megyében